Ivica, ime
 Ivica, biljka

BiH:
 Ivica (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Ivica (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Ivica (Ljubinje, BiH), naselje u općini Ljubinje

Botanika
Ivica, Ajuga L., biljni rod iz porodice Lamiaceae.